Indianópolis (Minas Gerais), município
 Indianópolis (Paraná), município
 Indianópolis (bairro de São Paulo)

 Indianápolis

Desambiguações de topônimos